Пруденс () — третий по площади остров в заливе Наррагансетт.

Остров расположен в центре залива, административно относится к муниципалитету города Портсмут округа Ньюпорт.

На территории 14,43 км² проживает 88 человек (2000). С Бристолем остров связан паромной переправой.

Часть Пруденса, острова Хоуп и Патьенс с прилегающими водами залива образуют охраняемую морскую зону.

Расположенная на острове ферма Фарнхэма является национальным историческим местом.

Острова Род-Айленда
Острова Атлантического океана
География округа Ньюпорт